Natalie puede hacer referencia a:

 Natalie,
  Nataly,
antropónimo femenino equivalente a Natalia;

Personas
 Natalie Clifford Barney, escritora estadounidense en lengua francesa;
 Natalie Glebova, modelo canadiense;
 Natalie Portman, actriz israelí;
 Natalie Wood, actriz estadounidense;
 ...
Además
 Natalie Natalia (1970), novela de Nicholas Mosley.
Natalie, sitio web japonés